Пинар () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Пинар, Альфонс (1852—1911) — французский лингвист, антрополог.
 Пинар, Стивен (род. 1982) — южноафриканский футболист.

Топонимы 
 Пинар — река, отождествляется с рекой Паяс.
 
 Эль-Пинар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.